World Masters (также известен как Mita/Sky World Masters — по названию спонсоров) — пригласительный снукерный турнир. Учредитель — Бэрри Хирн. 

World Masters был одним из самых значимых и престижных соревнований в этой игре, несмотря на то, что проводился лишь однажды. Первоначально задумывалось, что этот турнир станет снукерным аналогом Уимблдона. Так же, как и в крупных теннисных соревнованиях, World Masters включал в себя мужской и женский разряды, а также микст и турнир среди юниоров. Во многом World Masters был уникальным снукерным соревнованием по тем временам: его призовой фонд составил более 1 миллиона фунтов стерлингов (рекорд, который держался ещё долгое время); кроме того, шла ежедневная 7-часовая трансляция матчей турнира на телеканале Sky Sports, который был одним из спонсоров.

Единственный розыгрыш World Masters прошёл в январе 1991 года в Бирмингеме (Англия). Победителем главного соревнования — мужского одиночного разряда — стал Джимми Уайт, обыгравший в финале мальтийца Тони Драго. За победу Уайт получил £ 200 000.

Несмотря на большой успех, из-за отсутствия дальнейшей поддержки спонсоров турнир World Masters прекратил существование.

Победители

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Великобритании